«Дельфийский возничий» ( - «Управляющий колесницей») — знаменитый оригинал древнегреческой скульптуры. Одна из немногих статуй, которой удалось сохраниться до наших дней, отличный пример античного бронзового изделия. Была обнаружена в Дельфийском святилище Аполлона при раскопках в 1896 г. французскими археологами. Сегодня хранится в Дельфийском археологическом музее.

Создание 
Статую, созданную в 478 — 474 г. до н. э., воздвигли в Дельфах в 474 г. до н. э. как ознаменование победы команды колесниц на Пифийских играх в 478 г. Надпись на известняковой базе скульптуры гласит, что её возвели по повелению Полизела, тирана Гелы, греческой колонии на Сицилии, как дар Аполлону, позволившему ему победить в гонках. Посвящение гласит: «[Νικάσας ἵπποισι Π]ολύζαλός μ’ἀνέθηκ[εν] / ὑιος Δεινομένεος, τ]όν ἄεξ’, εὐόνυμ’ Ἄπολλ[ον]», что переводится как «Полизалос посвятил меня, будь к нему благосклонен, благородный Аполлон».

Сицилийские колонии, откуда происходил донатор, по своему богатству были сравнимы с полисами метрополии, и их правители спокойно могли себе позволить самые великолепные подношения богам, как и лучших коней и возничих. Тем не менее, сомнительно, чтобы эта статуя прибыла из Сицилии. Имя создавшего её скульптора не сохранилось (предположительно Сотадес), но стилистический анализ подсказывает, что она была отлита в Афинах. Кроме того, наблюдается очевидное сходство с деталями «Аполлона Пирейского», чьё аттическое происхождение достоверно известно.

Описание 

Скульптура, выполненная в человеческий рост, изображает возничего колесницы.

Изображенный — очень молодой человек, юноша. Как и современные жокеи, возничие колесниц выбирались за свой лёгкий вес, но вдобавок им следовало быть высокими, поэтому на эту работу часто брали подростков. Он одет в разновидность хитона под названием ксистис (xystis), одеяние возничих в течение соревнований. Оно доходит почти до щиколоток и перепоясано простым поясом. Два ремня, перекрещенные на его спине (см. илл.), предохраняли ксистис от вздувания от ветра во время гонок.

Стилистически «Возничий» относится к периоду ранней классики: он более натуралистичен, чем куросы архаики, но поза всё же еще остается застылой, по сравнению с классическими статуями более позднего времени. Другое наследие архаики состоит в том, что голова чуть отклонена в одну сторону. Чертам лица предана некоторая асимметрия с целью большего реализма.

Натуралистическая трактовка его ступней в античные времена вызывала восхищение.

Скульптурная группа 

Первоначально «Возничий» являлся частью крупной скульптурной группы, установленной в Дельфах, которая включала колесницу, квадригу коней (или шестерка коней) и двоих грумов. Несколько фрагментов лошадей, колесницы и рука мальчика-слуги были обнаружены рядом со статуей. В первозданном состоянии, вероятно, это была одна из самых впечатляющих статуй своего времени.

Группа, скорее всего, стояла на плоских крышах-террасах, спускающихся от святилища.

Сохранность и захоронение 
«Возничий» находится в превосходной сохранности, за исключением утерянной левой руки. Греческие бронзовые скульптуры отливались по частям, и затем соединялись. В момент находки эта статуя была разделена на три части: голова с верхней частью туловища, нижняя часть туловища и правая рука. Скорее всего, другая конечность отделилась и была утеряна прежде, чем статуя была спрятана в землю — это было сделано, вероятно, чтобы защитить скульптуру от мародёров вскоре после того, как Дельфийское святилище было закрыто в IV в. н. э. Также вероятно, что скульптурная группа была спрятана в землю целиком, но лошади могли пропасть во время землетрясения в 373 г. н. э.

Техника 
Эта скульптура — одна из немногих греческих бронз, в которых сохранились инкрустация глаз ониксом и детализация ресниц и губ с помощью меди. Головная повязка выполнена из серебра, и могла быть украшена драгоценными камнями, которые были вынуты.

Реплика 
Реплика Дельфийского возничего открыта на станции метрополитена Дохи в международном аэропорту Хамад в Катаре в четверг, 7 апреля 2021 года в присутствии министра культуры Греции Лины Мендони и главного исполнительного директора  Ахмеда Моусы аль-Намлы.

Интересные факты 
 «Дельфийский возничий» был напечатан на греческой купюре достоинством в 10 000 драхм.

См.также 
 Список античных бронз
 Пирейские статуи
 Всадник с мыса Артемисион

Примечания

Ссылки 

 Фото оставшихся лошадиных ног в витрине музея
 на ancient-greece.org
 на mlahanas.de
 3D-view
 об Аполлоне Пирейском и возничих

Скульптуры Древней Греции
Скульптуры V века до н. э.
Античные конные статуи
Бронзовые скульптуры
Гонки колесниц
Цветаевская коллекция слепков